

Cinema 
 Felicita Colombo – film del 1937 diretto da Mario Mattoli.

Teatro 
Felicita Colombo – commedia in tre atti di Giuseppe Adami

Televisione 
 Felicita Colombo – film per la televisione del 1968 diretto da Antonello Falqui e interpretato da Franca Valeri.